Kanzi (appel): Het Belgisch appelras Kanzi
Kanzi (aap): een uit wetenschappelijke literatuur van testen bekende bonobo Kanzi
Kanzi (plaats): een plaats in Congo-Kinshasa
 Kanzi: softwaredesignpakket van Rightware